Amerikai Egyesült Államok
 Anson (Indiana)
 Anson (Kansas)
 Anson (város, Maine)
 Anson (statisztikai település, Maine)
 Anson (Missouri)
 Anson (Texas)
 Anson (város, Wisconsin)
 Anson (közösség, Wisconsin)
 Anson megye

Szingapúr
 Anson (Szingapúr)